Marboré peut faire référence à :

 Le Casque du Marboré, un sommet des Pyrénées,
 La Tour du Marboré, un sommet des Pyrénées,
 Le pic du Marboré, un sommet des Pyrénées,
 L' Épaule du Marboré, un sommet des Pyrénées,
 Le Marboré, un turboréacteur produit par Turbomeca.